Hellstrand är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Birgitta  Hellstrand, programpresentatör
 Eric Hellstrand, fysiker
 Eva Hellstrand, politiker
 Kristoffer Hellstrand, läkare och professor
 Mats Hellstrand (född 1942), officer i flygvapnet
 Staffan Hellstrand, musiker

Svenska efternamn